Tommasina Gonzaga (m. 1319), figlia di Luigi I Gonzaga e di Caterina Malatesta, sposò Guglielmo Azzone Castelbarco;
 Tommasina Gonzaga (XIV secolo), figlia di Luigi I Gonzaga e di Giovanna Novella Malaspina;
 Tommasina Gonzaga (XIV secolo), figlia di Guido Gonzaga, sposò Azzo da Correggio.